Amerikai Egyesült Államok
 Anderson-sziget (Kalifornia)
 Anderson-sziget (Washington)

 Ausztrália
 Anderson-sziget (Tasmania)

 India
 Anderson-sziget (India)